Александр (Алекс) Марич (; род. 22 октября 1984 года в  Сиднее, Австралия) — австралийский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового. Также имеет гражданство Сербии, так как его предки являются выходцами из этого государства.

Карьера 
Марич начал играть в баскетбол на молодёжном уровне, затем поступил в Австралийский институт спорта. На уровне школ выступал в США за Лайф Сентер Академи (), Барлингтон, Нью-Джерси. В 2004-2008 годах на уровне колледжей играл за университет Небраска-Линкольн, команду «Небраска Корнхаскерс» (). В составе «Корнхаскерс» дважды (2007, 2008) входил в символическую сборную Центральной конференции () на своей позиции. Заканчивал обучение в Австралии.

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в 2008 году в клубе «Гранада», представляющем испанскую АБК Лигу. В 2009 году перешёл в сербский «Партизан», который выступал в Адриатической лиге. Именно в «Партизане» раскрылся как «большой» игрок. В сезоне 2009/10 Евролиги попал в первую пятёрку сборной всех звёзд. Также в составе «Партизана» выиграл Кубок Радивоя Корача и стал победителем Адриатической лиги.

Летом 2010 года подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».

27 июля 2012 года подписал контракт с баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань»

2 сентября 2014 года стал игроком израильского клуба «Маккаби» (Тель-Авив).

Международная 
Марич выступал за различные молодёжные команды Австралии, завоевал золото на мировом первенстве 2003 года для юношей не старше 19 лет. Также выступал на чемпионате мира 2005 года для юношей не старше 21 года. Игрок хотел выступать за первую сборную Сербии, однако ФИБА запретила участие, мотивировав это участием игрока в матчах молодёжных сборных Австралии. За первую сборную Австралии Марич выступал на чемпионате мира 2010 года в Турции.

Достижения 
 Индивидуальные
 MVP Кубка Радивоя Корача: 2010
 Первая пятёрка сборной всех звёзд Евролиги: 2010
 Клубные

 Партизан
 Чемпион Адриатической лиги: 2009/10
 Обладатель Кубка Радивоя Корача: 2009/10

 Панатинаикос
 Чемпион Евролиги 2010/11

 Международные
 Австралия
 Чемпион мира среди юношей до 19 лет: 2003

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте DraftExpress.com
 Профиль на уровне колледжей на сайте ESPN.com

Баскетболисты Австралии
Игроки БК «Гранада»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Петрохими Бандар Имам»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Выпускники вузов Австралии
Баскетбольные тренеры Австралии